António de Albuquerque Coelho de Carvalho foi um administrador colonial português que exerceu o cargo de Governador e de Capitão-General na Capitania-Geral do Reino de Angola entre 1722 e 1725, tendo sido antecedido por Henrique de Figueiredo e Alarcão e sucedido por José Carvalho da Costa.

Ver também  
Lista de governadores coloniais de Angola.
História de Angola

Governadores de Angola